Ива́н Я́ковлев:
 Яковлев, Иван (1729—1809) — придворный актёр, драматург и переводчик.
 
 Яковлев, Иван Андреевич (1798 — ?) — генерал-лейтенант Русской императорской армии.
 Яковлев, Иван Васильевич (1881—1931) — удмуртский поэт, прозаик, просветитель, учёный-лингвист, педагог, публицист.
 Яковлев, Иван Геннадьевич (род. 1995) — российский волейболист.
 Яковлев, Иван Дмитриевич (1910—1999) — первый секретарь Новосибирского обкома КПСС, первый секретарь ЦК КП Казахстана.
 Яковлев, Иван Еремеевич (1768—1829) — русский живописец.
 
 Яковлев, Иван Ионович (1894—1971) — организатор судостроительной промышленности, ректор Ленинградского кораблестроительного института (1933—1941).
 Яковлев, Иван Кириллович (1918—2002) — советский военачальник, генерал армии.
 Яковлев, Иван Петрович (ум. 1571) — окольничий (1556/1557), воевода и боярин (1557/1558).
 Яковлев, Иван Романович (1903—1985) — хозяйственный деятель, лауреат Государственной премии СССР.
 Яковлев, Иван Семёнович (1907—1973) — советский государственный деятель, деятель образования.
  Примечания